cinéma
 À la croisée des chemins, film japonais de Hiroshi Shimizu, sorti en 1930 ;
 À la croisée des chemins, film québécois de Paul Guèvremont et Jean-Marie Poitevin, sorti en 1943 ;
 À la croisée des chemins, film américain de Tamra Davis, sorti en 2002 ;

télévision
 À la croisée des chemins,  épisode de la saison 1 de la deuxième série de la série télévisée britannique Doctor Who.